Aisne megyében 816 település található.
 (CASQ) Saint-Quentin agglomeráció közösség. Alapítva: 2000.
 (CAS) Soissonnais agglomeráció közösség. Alapítva: 2000.